Por convector puede entenderse:
 Convector: Divinidad agrícola de la antigua Roma, relacionado con el transporte de lo cosechado en la siembra (ver Anexo:Dioses y personajes de la mitología romana);
 Convector: Emisor de calor que funciona preferentemente por convección.